Старые Шальвиры () — село в Дрокиевском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Старые Шальвиры, включающей также сёла Чапаевка и Ильичёвка.

География 
Село расположено на высоте 187 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Старые Шальвиры проживает 518 человек (254 мужчины, 264 женщины).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Юзефович, Игорь Сергеевич (род. 1968) — российский спортивный и общественный деятель, бизнесмен. Вице-президент Европейского союза тхэквондо (ETU).

Примечания 

Населённые пункты Дрокиевского района